Silphie bezeichnet:
 allgemein eine Pflanze aus der Gattung der Silphien
 zumeist speziell die Durchwachsene Silphie